One Way peut désigner :
One Way, un label indépendant ;
One Way, un groupe musical sud-coréen ;
One Way, un film allemand sorti en 2006 ;
One Way, un film américain sorti en 2022 ;
One Way Ticket, chanson.

Voir aussi